Nicolas Bertin ist der Name folgender Personen:

* Nicolas Bertin (Maler) (1667–1736), französischer Maler
 Nicolas Bertin (General) (1752–1816), französischer General der Revolution